Mistrzostwa Świata w Maratonie MTB zostały rozegrane po raz pierwszy w szwajcarskim Lugano w 2003 roku razem z mistrzostwami świata w kolarstwie górskim. Od 2004 roku mistrzostwa te są osobną imprezą. Pierwszą zwyciężczynią została Polka Maja Włoszczowska, druga była także Polka Magdalena Sadłecka. Pierwszym mistrzem został Szwajcar Thomas Frischknecht – jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w historii kolarstwa górskiego.

Organizatorzy mistrzostw

Wyniki

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa 
Stan po MŚ 2018

Zobacz też 
 Maraton MTB
 Kolarstwo górskie
 Puchar Świata w kolarstwie górskim
 Mistrzostwa świata w kolarstwie górskim

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona UCI 

!